Gastão Elias era il detentore del titolo e lo ha difeso con successo battendo Nino Serdarušić in finale con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Benoît Paire (ritirato) 
  Gianluca Mager (primo turno, ritirato)
  Stefano Travaglia (secondo turno)
  Thiago Monteiro (quarti di finale)

  Zdeněk Kolář (secondo turno) 
  Nuno Borges (semifinale) 
  Vít Kopřiva (quarti di finale) 
  Alessandro Giannessi (semifinale)

Qualificati 

  Alex Rybakov (primo turno)
  Luciano Darderi (secondo turno)
  Matthieu Perchicot (primo turno)

  Lucas Gerch (primo turno) 
  Noah Rubin (quarti di finale) 
  Ergi Kırkın (primo turno)

Lucky loser 

  Francesco Forti (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo (primo turno)
  Tiago Cação (primo turno)

  João Domingues (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oeiras Challenger 2022